In 2022 werd het 64ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 22 januari tot 9 april.  Brasiliense werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Derde fase
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil